Азиатский кеклик, или азиатская каменная куропатка, или азиатская горная куропатка () — птица семейства фазановых.

Внешний вид 
Размером немногим крупнее галки. Длина тела составляет 35 см, масса — от 350 до 800 г, размах крыльев 47—52 см. Оперение серого цвета. От лба через глаза и вокруг передней части шеи проходит чёрная полоса. Клюв, окологлазное кольцо и ноги ярко-красного цвета. Самка отличается от самца отсутствием шпор и меньшими размерами.

Распространение 
Распространён по горным массивам от Балканского полуострова на западе до Китая и Гималаев на востоке. В США кеклик успешно акклиматизирован в штатах Невада и Нью-Мексико. Интродуцирован на Новую Зеландию, Гавайские острова и в Южную Африку. Населяет пустыни и опушки леса до высоты 4600 м над уровнем моря.

Голос 
Довольно громкое, постепенно убыстряющееся квохтание «кок, кок, кок, кок-кок-кок».

Размножение 
Птица обладает высокой плодовитостью. Самка азиатского кеклика может отложить от 7 до 22 яиц. Насиживание происходит 24 дня. Птица начинает размножаться на первом году жизни.

Питание 
Летом питаются растительными и животными кормами. Зимой корм в основном растительный.

Подвиды 
Имеет 26 подвидов.

Содержание в неволе 
Часто содержится в неволе, особенно популярен у любителей птичьих боёв. Неволю переносит легко. Живут азиатские кеклики в домашних условиях при хорошем уходе до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Кеклик
 Птицы Казахстана. Кеклик, или Каменная куропатка
 Калининградский охотничий клуб. Кеклик
 Зооклуб. Кеклик

Кеклики
Птицы Евразии
Птицы Северной Америки
Птицы Новой Зеландии
Животные, описанные в 1830 году